Mossatjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västergötland 
Mossatjärnen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,

Dalarna 
Mossatjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 673432-141832), sjö i Mora kommun, 
Mossatjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 673972-141343), sjö i Mora kommun, 
Mossatjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Mossatjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, vid Mellansjön), sjö i Älvdalens kommun, 
Mossatjärnarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Mossatjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (6,27 ha)
Mossatjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, på skjutfältet), sjö i Älvdalens kommun,  (26,4 ha)
Nörder-Mossatjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Söder-Mossatjärnen, sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland 
Mossatjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Härjedalen 
Mossatjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Mossatjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (13,3 ha)

Jämtland 
Mossatjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (14,6 ha)

Ångermanland 
Mossatjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Mossatjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Mossatjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Mossatjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Mossatjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,61 ha)
Mossatjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,

Norrbotten 
Mossatjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,

Lappland 
Mossatjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Mossatjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 
Mossatjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 
Mossatjärnen (Åsele socken, Lappland, 709119-159521), sjö i Åsele kommun,  (6,45 ha)
Mossatjärnen (Åsele socken, Lappland, 712589-159893), sjö i Åsele kommun,  (4,6 ha)

Se även 
Mossetjärn
Mosstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn